IX Wyścig Pokoju – odbył się na trasie Warszawa - Berlin - Praga w dniach 2-15 maja 1956 roku. Do 12-etapowego wyścigu, którego trasa wynosiła 2212 km, wystartowało 141 zawodników z 24 drużyn.

Lista startowa

Wyniki

I etap, (2 maja 1956), dookoła Warszawy (110 km)

II etap, (3 maja 1956), Warszawa - Łódź (140 km)

III etap, (4 maja 1956), Łódź - Stalinogród (214 km)

IV etap, (5 maja 1956), Stalinogród - Wrocław (185 km)

V etap, (7 maja 1956), Wrocław - Görlitz (190 km)

VI etap, (8 maja 1956), Görlitz - Berlin (228 km)

VII etap, (9 maja 1956), Berlin - Lipsk (206 km)

VIII etap, (10 maja 1956), Lipsk – Karl-Marx-Stadt (190 km)

IX etap, (12 maja 1956), Karl-Marx-Stadt - Karlowe Wary (141 km)

X etap, (13 maja 1956), Karlowe Wary - Tabor (207 km)

XI etap, (14 maja 1956), Tabor – Brno (177 km)

XII etap, (15 maja 1956), Brno - Praga (224 km)

Klasyfikacja indywidualna 
Koszulka żółta

Klasyfikacja drużynowa 
Koszulka błękitna.
Na wynik składa się rzeczywista suma czasów - bez bonifikat - trzech pierwszych zawodników drużyny na każdym etapie.

Bibliografia
Tuszyński, B., Wyścig Pokoju 1948-1988, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1989, s. 133-137.

Linki zewnętrzne 
Serwis poświęcony Wyścigowi Pokoju 

1956
1956 w polskim sporcie
1956 w Europie